Кулі́са (, від couler — «текти», «лити», «проціджувати») — термін, що має такі значення:
 Куліса — рухома деталь механізму, що перетворює обертальний рух на поступальний або навпаки.
 Куліси чи лаштунки — частини театральної декорації, що розміщуються з боків сцени.
 Куліси — смуги високостеблих рослин (соняшника, кукурудзи, сорго і т. ін.), висаджені у ґрунт, щоб запобігти його вимерзанню і засиханню.

Інше 
 Куліска — те саме, що й очкурня́, верхній край штанів або шароварів, зашитий широким рубцем для втягування очкура.

Примітки